Ниошо има више значења:
 Округ Ниошо (Канзас)
 Ниошо (Висконсин)
 Ниошо (Мисури)